Le lundi  est le 268 jour de l'année 1899.

Naissances 
 Archimède Rosa (mort le ), pilote automobile italien
 Cho Bong-am (mort le ), homme politique sud-coréen
 Félicien Cozzano (mort le ), personnalité politique française
 James Charles Castle (mort le ), artiste américain
 Jean Clément (mort le ), joueur français de rugby à XV
 Raymond Valabrègue (mort le ), personnalité politique française
 Ricardo Lamote de Grignon i Ribas (mort le ), compositeur espagnol

Décès 
 Francisque Bouillier (né le ), philosophe français

Voir aussi 
 25 septembre et septembre 1899